En Pologne, Śródborze peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Śródborze, village du powiat de Ciechanów
 Śródborze, village du powiat de Płońsk.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Śródborze, village.